Беля́евский райо́н:

 Беляевский район — район Одесской области.
 Беляевский район — район Оренбургской области.